Йемен се дели на 21 области (мухафази), които от своя страна се делят на 333 окръга (мудерии). Те от своя страна се делят на 2210 общини и 38 284 кметства (по данни от 2001 г.)

Източници